Арефинская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Никольское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 13 километрах на запад от города Шенкурска, на левом берегу реки Юмзеньга, притока реки Вага. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Ивновская, на востоке деревня Красковская.
 Часовой пояс

Население

История 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Арефинская(Осередокъ) насчитывает 13 дворов, 64 мужчины и 58 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Едемского сельского общества Великониколаевской волости.
На 1 мая 1922 года в поселении 25 дворов, 50 мужчин и 64 женщины.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Никольское»